Angeac ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Charente:

Angeac-Champagne
Angeac-Charente